Droga krajowa nr 44 (Czechy)
 Droga krajowa nr 44 (Polska)
 Droga krajowa nr 44 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A44